Цвикки, Фриц — американский астрофизик швейцарского происхождения. 
 Цвикки — ударный кратер на обратной стороне Луны. 
 Каталог Цвикки — опубликованный в 1961—1968 годах «Каталог галактик и скоплений галактик».